Суперліга Албанії 2001–2002 — 63-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном стало Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Тирана взяв участь у Кубка УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Албанії 2001—2002.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 
 Суперліга Албанії на rsssf  

2001—2002
Албанія
Албанія